Маныкин-Неуструев — фамилия:

 Маныкин-Неуструев, Герасим Герасимович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; № 6168; 28 февраля 1840.
 Маныкин-Неуструев, Иван Дмитриевич — Георгиевский кавалер; майор; № 5865; 1 декабря 1838.
 Маныкин-Неуструев, Семён Герасимович — Георгиевский кавалер; полковник; № 8403; 26 ноября 1850.